Wu Di fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en primera ronda ante Tommy Paul.

Chung Hyeon derrotó en la final a Taro Daniel.

Cabezas de serie 

  Jared Donaldson (Primera ronda)
 ''' Chung Hyeon (Campeón)
  Yūichi Sugita (Primera ronda)
  Taro Daniel ''(Finalista)

<ol start=5>
  Marco Chiudinelli ''(Primera ronda)
  Ernesto Escobedo ''(Primera ronda)
  Henri Laaksonen ''(Semifinales)
  Vasek Pospisil ''(Primera ronda)

Cuadro

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Maui 2017